Buchholz kan som auktorsförkortning betyda:

 John Theodore Buchholz
 Reinhold Wilhelm Buchholz
 Feodor Vladimirovic Buchholz

Robotskapade auktorsförkortningar